Bell Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bell Knob (Georgia)
 Bell Knob (Clay County, North Carolina)
 Bell Knob (Wilkes County, North Carolina)

Siehe auch:
 Ball Knob